Tíjonov es un apellido ruso. Es el apellido de:
 Andréi Nikoláyevich Tíjonov, frecuentemente transliterado como Andrei Tychonoff (1906-1993), matemático ruso.
 Andréi Tíjonov, futbolista ruso.
 Nikolái Aleksándrovich Tíjonov (1905-1997), político ruso.
 Nikolái Semiónovich Tíjonov (1896-1979), escritor ruso.
 Viacheslav Tíjonov (1928-2009), actor ruso.

Notas